Distichoselinum tenuifolium är en flockblommig växtart som först beskrevs av Mariano Lagasca y Segura, och fick sitt nu gällande namn av García-martín och Santiago Silvestre Domingo. Distichoselinum tenuifolium ingår i släktet Distichoselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
tenuifolium